Vaqueiros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:
 Vaqueiros (Alcoutim)
 Vaqueiros (Santarém)

Vaqueiros steht für:
 in Brasilien Cowboys